A Republikanska futbołna grupa (1981/1982) była 58. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CSKA Septemwrijsko Zname Sofia.

Tabela końcowa

Baraże o utrzymanie 
 Marek Stanke Dimitrow – Rozowa Dolina Kazanłyk 0 – 0, 1 – 2
 Botew Wraca – FK Szumen 1 – 0, 1 – 2

Zespół Botew Wraca utrzymał się w 1. lidze, natomiast drużyna Marek Stanke Dimitrow z niej spadła.

Zespół Rozowa Dolina Kazanłyk awansował do 1. ligi, natomiast drużyna FK Szumen pozostała w 2. lidze.

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Bibliografia 
 

1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
1981 w Bułgarii
1982 w Bułgarii